Бертон има више значења:
 Бертон (Јужна Каролина)
 Бертон (Мичиген)
 Бертон (Тексас)
 Бертон (Небраска)
 Бертон (Охајо)